Rafael Navarro i Álvarez (n. 1972), periodista i polític català
 Rafael Navarro Cárcel (n. 1970), periodista i locutor de ràdio valencià
 Rafael Navarro García (1912-1993), actor valencià
 Rafael Navarro Garralaga (n. 1940), fotògraf aragonès
 Rafael Navarro González (1959-2021), químic, biòleg i astrobiòleg mexicà
 Rafael Navarro Leal (n. 2000), futbolsita brasiler
 Rafael Jesús Navarro Mazuecos (n. 1994), futbolista andalús
 Rafael Navarro Miñón (n. 1945), director i actor de cinema canari
 Rafael Enrique Navarro (n. 1989), futbolista colombià
 Rafael Navarro Núñez (1946-2015), pintor andalús
 Rafa Navarro Rivas (n. 1972), exfutbolista i entrenador andalús